(1892-1984), chimiste américain ; 
 Hendrik Ludolf Wichers (1747-1840) (1747-1840), juriste, haut fonctionnaire et homme politique néerlandais, préfet sous le Premier Empire français ; 
 Hendrik Ludolf Wichers (1800–1853), homme politique néerlandais, ministre de justice ; 
 Jan Jacob Wichers (1894-1983), officier de la marine royale néerlandaise spécialisé dans les sous-marins ; 
  (né en 1979), artiste suédois de death metal mélodique. 

Voir aussi :